Же́рсон Са́нтос да Си́лва ( более известный, как Же́рсон ; родился 20 мая 1997 года в Белфорд-Рошу, Бразилия) — бразильский футболист, атакующий полузащитник бразильского клуба «Фламенго».

Клубная карьера 
Жерсон — воспитанник клуба «Флуминенсе». В ноябре 2014 года он заключил с командой контракт на пять лет. 10 мая 2015 года в матче против «Жоинвиля» он дебютировал в бразильской Серии А. 1 ноября в поединке против «Васко да Гама» Жерсон забил свой первый гол за «Флумененсе».

Летом 2015 года Жерсон заключил контракт с итальянской «Ромой», который начнёт действовать с 2016 года. Сумма трансфера составила 17 млн евро. 23 августа 2016 года в поединке квалификации Лиги чемпионов против португальского «Порту» Сантос дебютировал за «волков», заменив во втором тайме Диего Перотти. 15 октября в матче против «Наполи» он дебютировал в итальянской Серии A, заменив во втором тайме Диего Перотти. 5 ноября в поединке против «Фиорентины» Жерсон сделал «дубль», забив свои первые голы за «Рому».

Летом 2018 года Сантос на правах аренды перешёл в «Фиорентину». 26 августа в матче против «Кьево» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Жерсон забил свой первый гол за «Фиорентину».

В 2019 году перешёл во «Фламенго». Вместе с командой 23 ноября 2019 года стал обладателем Кубка Либертадорес. Также помог своей команде выиграть чемпионат Бразилии.

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Бразилии Жерсон принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он принял участие в матчах против команд Чили, Перу, Венесуэлы, Уругвая, Колумбии, Парагвая и Аргентины.

Титулы и достижения 
  Чемпион Бразилии (1): 2019
  Победитель Примейра-лиги Бразилии (1): 2016
  Вице-чемпион Италии (1): 2016/17
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2019

Примечания

Ссылки 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»